Europamesterskabet i håndbold 2014 for mænd var det 11. EM i håndbold for mænd, og blev afviklet i Danmark i perioden 12. – 26. januar 2014. Danmark blev af EHF tildelt værtsskabet den 25. september 2010. Danmark vandt værtsskabet i konkurrence med et kombineret ungarsk/kroatisk bud. Turneringen blev vundet af , der vandt finalen med 41-32 over de forsvarende europamestre fra .

Kvalificerede lande 

Én treer kvalificerede sig, fordi de forsvarende mestre og værtsnationen () var det samme hold, hvilket gav en ekstra plads at spille om.

Spillesteder 
EM blev afholdt i disse haller:

Kampe

Indledende runde

Gruppe A 
Kampene blev spillet i Herning.

Gruppe B 
Kampene blev spillet i Aalborg.

Gruppe C 
Kampene blev spillet i Aarhus.

Gruppe D 
Kampene blev spillet i Brøndbyvester.

Mellemrunde 
Top 3 i hver af de indledende puljer gik videre til mellemrunden, hvor man mødte top 3 fra sin parallelpulje. Nr. 1-2 i hver mellemrunde kvalificerede sig til semifinalerne. Treerne spillede om femtepladsen.

Gruppe 1 
Kampene i gruppe 1 blev spillet i Herning. I denne gruppe mødtes top 3 fra den indledende gruppe A og gruppe B.

Gruppe 2 
Kampene i gruppe 2 blev spillet i Aarhus. I denne gruppe mødtes top 3 fra den indledende gruppe C og gruppe D.

Slutspil 
{| style="margin-left:1em;"
|- style="vertical-align:top;"
|

Rangering

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside  
 Danmark byder på tre slutrunder 
 Euro 2014 Denmark – Men's European Championship  
 Euro 2014 Croatia-Hungary – Men's European Handball Championship  
 Resultater og stillinger , eurohandball.com 
 Resultater og stillinger , ehf-euro.com 

2014 (mænd)
Håndbold i 2014